

Населені пункти та їхні частини

 Кадлуб — село в гміні М'єнкіня Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Кадлуб — село в гміні Велюнь Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Кадлуб — село в гміні Стшельце-Опольське Стшелецького повіту Опольського воєводства
 Кадлуб — частина села Дерло в гміні Рокітно Більського повіту Люблінського воєводства
 Кадлуб — лісова осада в гміні Сім'ятичі Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Кадлуб — лісова осада в гміні Слупія Конецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки